094  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Simeis in Crimea